44-й чемпионат Европы по боксу проходил городе Ереван (Армения) с 23 по 30 мая 2022 года. В качестве организаторов чемпионата выступили Европейская конфедерация бокса (ЕКБ) и .

Расписание боёв чемпионата Европы 
 23—26 мая 2022 года — предварительные;
 27 мая 2022 — четвертьфинальные;
 29 мая 2022 — полуфинальные;
 30 мая 2022 — финальные.

Участники чемпионата 
По предварительным данным организаторов, в чемпионате Европы по боксу приняли участие приблизительно 219 боксёров из 39 стран.
Из-за вооружённого конфликта России с Украиной спортсменам из России и Белоруссии было запрещено участвовать в этих соревнованиях.
И так же из-за Карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией, в Ереван не приехала сборная команда Азербайджана.

Медалисты

Командный зачёт 
Жирным шрифтом выделено самое большое количество медалей в своей категории; выделена также принимающая страна

Судьи 

  Валерий Бандалак
  Мехамед Бесми
  Беккай Брахими
  Павел Василинчук
  Антонин Гашпар
  Эдвардо Густин
  Гейр Дален
  Мацей Дзюргот
  Ли Мартин Иннес
  Реджеп Итмез
  Михай Йон
  Мария Каваклиева
  Хольгер Куссмауль
  Йоани Маден
  Кристер Пальмен
  Яаков Петерсон
  Тина Полетан
  Мария Риццардо
  Хосе Хуан Ромеро Эрнандес
  Филип Руни
  Йёрген Хаммер Сёренсен
  Ермек Суйениш
  Вероника Сюч
  Радослав Шимон
  Гинтарас Шнюкшта
  Фархад Энджинир Кавасджи

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по боксу
Спорт в Армении в 2022 году
Спортивные соревнования в Ереване
Чемпионаты Европы в Армении
2022 год в боксе
Май 2022 года
бокс
Международные соревнования по боксу в Армении